Adrian Carmack (1969- ), informaticien américain ;
 Chris Carmack (1980- ), acteur américain ;
 George Washington Carmack (1860-1922), aventurier et prospecteur américain ;
 John Carmack (1970- ), ingénieur informaticien américain.